Sturgeon (engl.: Stör) steht für:
 verschiedene Arten der Störe und davon abgeleitet:

 Sturgeon (Alberta), Ort in Kanada
 Sturgeon Lake, mehrere Seen in Nordamerika
 SS-N-20 Sturgeon, NATO-Codename für eine russische Interkontinentalrakete
 den englischen Decknamen einer deutschen Schlüsselmaschine, siehe Siemens & Halske T52
 Sturgeon (Einheit), eine vorgeschlagene Einheit für den magnetischen Widerstand
 Sturgeon House, USA

Orte in den USA:
 Sturgeon (Idaho)
 Sturgeon (Kentucky)
 Sturgeon (Minnesota), St. Louis County
 Sturgeon (Missouri)
 Sturgeon (Pennsylvania)
 Sturgeon (Texas)

Schiffe:
 HMS Sturgeon (73S), ein britisches U-Boot
 Sturgeon-Klasse, atomgetriebene Jagd-U-Boote der United States Navy

Personen:
 Daniel Sturgeon (1789–1878), amerikanischer Politiker
 Nicola Sturgeon (* 1970), schottische Politikerin
 Theodore Sturgeon (1918–1985), amerikanischer Science-Fiction-Autor
 William Sturgeon (1783–1850), englischer Physiker und Erfinder